Seydiköy (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
 Seydiköy (Eldivan), een dorp in het Turkse district Eldivan
 Seydiköy (Kütahya), een dorp in het Turkse district Kütahya